

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 6 podstawowych 

 Pasieki – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Pasieki – część miasta Szczyrk
 Pasieki – część miasta Włoszczowa
 Pasieki – część miasta Miasteczko Śląskie
 Pasieki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Pasieki – część wsi Dobryń Duży w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie
 Pasieki – część wsi Olszewnica w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Pasieki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski 
 Pasieki – część wsi Pagorzyna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Pasieki – część wsi Paleśnica w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Pasieki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Pasieki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Pasieki – przysiółek wsi Grądy w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Otmuchów
 Pasieki – przysiółek wsi Boreczek w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Pasieki – część wsi Broniszów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Pasieki – część wsi Glinik w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Pasieki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Pasieki – część wsi Nagórki w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Pasieki – część wsi Bestwina w woj. śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Bestwina
 Pasieki – część wsi Janowice w woj. śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Bestwina
 Pasieki – część wsi Kozy w woj. śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Kozy
 Pasieki – część wsi Gumna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec
 Pasieki – część wsi Cisownica w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów
 Pasieki – część wsi Zamarski w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach
 Pasieki – część wsi Kowale w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Pasieki – część wsi Zabłocie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień
 Pasieki – część wsi Niegowonice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Pasieki – część wsi Słupcza w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Pasieki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg

Miejscowości na Litwie i na Ukrainie 
 Pasieki – opuszczona wieś w okręgu mariampolskim, w rejonie kalwaryjskim
 Pasieki  – wieś na Ukrainie

Miejscowości na Białorusi 
 Pasieki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Pasieki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołkowysk

Inne 
 Pasieki – stacja kolejowa we wsi Pasieki, w gminie Goworowo, w powiecie ostrołęckim
 Pasieki – zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Miasteczku Śląskim